|-
| 175601 - ||  || 16 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175602 - ||  || 19 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175603 - ||  || 19 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175604 - ||  || 20 octombrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175605 - ||  || 21 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175606 - ||  || 21 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175607 - ||  || 28 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175608 - ||  || 9 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175609 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175610 - ||  || 9 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175611 - ||  || 10 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175612 - ||  || 13 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175613 Shikoku-karst ||  || 12 noiembrie 2006 ||  || 
|-
| 175614 - ||  || 15 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175615 - ||  || 8 noiembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175616 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175617 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175618 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175619 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175620 - ||  || 19 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175621 - ||  || 22 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175622 - ||  || 15 decembrie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175623 - ||  || 22 decembrie 2006 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 175624 - ||  || 23 decembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175625 - ||  || 23 iulie 2007 ||  || 
|-
| 175626 - ||  || 11 august 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 175627 - ||  || 10 septembrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 175628 - ||  || 10 septembrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 175629 Lambertini ||  || 19 septembrie 2007 || Skylive || Skylive
|-
| 175630 - ||  || 6 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175631 - ||  || 4 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175632 - ||  || 8 octombrie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 175633 Yaoan ||  || 9 octombrie 2007 ||  || 
|-
| 175634 - ||  || 7 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175635 - ||  || 12 octombrie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175636 Zvyagel ||  || 17 octombrie 2007 ||  || 
|-
| 175637 - ||  || 16 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175638 - ||  || 21 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175639 - ||  || 24 octombrie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 175640 - ||  || 30 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175641 - ||  || 2 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175642 - ||  || 3 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175643 - ||  || 5 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175644 - ||  || 5 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175645 - ||  || 13 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175646 - ||  || 14 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175647 - || 4091 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 175648 - || 4326 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 175649 - || 6233 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 175650 - || 1408 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 175651 - || 3094 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 175652 - || 3257 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 175653 - || 1014 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 175654 - || 2130 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 175655 - || 3306 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 175656 - || 3397 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 175657 - || 3426 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 175658 - || 3578 T-3 || 11 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 175659 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 175660 ||  || 24 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 175661 - ||  || 26 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 175662 - ||  || 22 ianuarie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175663 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 175664 - ||  || 24 mai 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175665 - || 1993 MJ || 16 iunie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175666 - ||  || 12 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175667 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 175668 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175669 ||  || 3 iunie 1994 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 175670 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 175671 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175672 - ||  || 28 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175673 - ||  || 29 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175674 - ||  || 28 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175675 - ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175676 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175677 - ||  || 2 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175678 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175679 - ||  || 1 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175680 - ||  || 1 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175681 - ||  || 2 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175682 - ||  || 22 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175683 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175684 - ||  || 27 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175685 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175686 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175687 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175688 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175689 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175690 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175691 - ||  || 24 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175692 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175693 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175694 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175695 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175696 - ||  || 1 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175697 - ||  || 23 octombrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 175698 - ||  || 20 octombrie 1995 || Haleakala || 
|-
| 175699 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175700 - ||  || 18 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-